Ранчо ла Палма има више значења:

 Ранчо ла Палма (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Палма (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Палма (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Палма (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Палма (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Палма (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Палма (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Палма (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ла Палма (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику